Эли́забет «Бе́тси» Бе́йкер (; 8 мая 1955, Сидар-Рапидс, Айова, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Элизабет, больше известная как Бетси, Бейкер родилась 8 мая 1955 года в Сидар-Рапидсе (штат Айова, США), став средним ребёнком в семье, а выросла в Сейнт-Джозефе, штат Мичиган. Она начала брать уроки игры на фортепиано в возрасте пяти лет, а также брала уроки вокала и занималась танцами. Она училась в Университете штата Мичиган и получила диплом в области театрального образования и классического голоса.

Бейкер получила роль Линды в фильме «Зловещие мертвецы» после того, как Сэм Рэйми обратил на неё внимание в Детройте. После продолжительного перерыва, во время которого она сосредоточилась на материнстве (у неё двое детей от мужа Роберта), Бейкер возобновила свою актёрскую карьеру в 2006 году. Сыграла в десятках фильмов и телесериалов, в том числе появилась в таких известных шоу, как «Настоящая кровь», «Американская история ужасов», «Как избежать наказания за убийство» и «Бесстыдники».

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США